

Biografia 
Nacque a Efkere, villaggio nei pressi di Kayseri, antica Cesarea, in Turchia.
Fu educato nella scuola armena Kedronkan e al Robert American College di Costantinopoli. Fu giornalista e scrittore e pubblicò e diresse un gran numero di riviste a Costantinopoli negli anni precedenti al Genocidio Armeno.
Tra queste riviste ricordiamo: da 1900 al 1905 «Բյուրակն» (Byuragn), dal 1906 al 1908 «Մասիս», dal 1909 al 1910 «Առավոտ» (Aravot), infine dal 1910 al 2012 «Չեզոք». 
Amico e collaboratore di molti intellettuali armeni di Costantinopoli e della successiva diaspora. Tra questi va ricordato certamente Arsciak Ciobanian. Nel 1919 curò il volume delle memorie dell'ambasciatore americano Henry Morgenthau Sr.

Insieme all'amico e compatriota Hrand Nazariantz cui aveva dedicato un importante saggio critico nel 1911 riuscì a dar vita alla colonia armena di Bari poi evolutasi nel villaggio Nor Arax, facendo giungere nella città pugliese decine di profughi rifugiati nei campi profughi greci di Rodi e Salonicco. 
Dal 1931 fino alla morte visse a Marsiglia, dove fondò anche una casa editrice e diresse la locale sezione dell'Unione Franco-Armena.

Presso la Biblioteca Nazionale di Yerevan è presente la "Armen Enovq Collection" che ne raccoglie scritti testimonianze e parte della Biblioteca personale.

Opere 

 Ենովք Արմէն, Կինը (Պատմուածքներ), Կ. Պոլիս, տպարան Ծաղիկ (Սագաեան), 1906։
 Վեղարաւոր սատանան։ Մաղաքիա Օրմանեանին, Արմեն Ենովք, Ա. տ.: Ա. հ, 1908։
 Ենովք Արմէն, Ազգային սահմանադրութիւնը եւ Ազգային երեսփոխանական ժողովը։ Ձօնուած հայ ժողովուրդին, Կ. Պոլիս, տպագրութիւն Արշակ Կարոյեանի, 1908։
 Ենովք Արմէն, Թրքա-հայ գրականութիւնը մամուլի ազատութեան թուականին, Կ. Պոլիս, տպարան Շանթ, 1909։
 Նուրի Ճէլալ, Մղձաւանջ, վէպ համիտեան կեանքէ, թարգմանեց Ենովք Արմէն, Կ. Պոլիս, տպ. Օննիկ Բարսեղեան եւ որդի, 1911։
 Ենովք Արմէն, Հայ նոր բանաստեղծները։ Ա. Հրանտ Նազարեանց, Կ. Պոլիս, Տպագր. Վ. եւ Հ. Տէր-Ներսէսեան, 1911։
 Ենովք Արմէն, Արշակ Չօպանեան։ Կեանքը եւ գրական ու հասարակական գործունէութիւնը։ (Լէքչըր՝ խօսուած՝ Ատա-Բազար՝ Հայուհեաց Վարժարանի եւ Պարտիզակ՝ Ամերիկեան Բարձր. Վարժարանի (1912) մեջ), Կ. Պոլիս, տպարան Ռ. Սագաեան, 1913։
 Լօյտ Ճօրճի հռչակաւոր ճառը եւ Հայկական խնդիրը անգլիական խորհրդարանին մէջ, թարգմ. Ենովք Արմէն, Կ. Պոլիս, Տպագրութիւն Ա. Կարօեան, 1918։
 Լօյտ Ճօրճի հռչակաւոր ճառը եւ Հայկական խնդիրը անգլիական խորհրդարանին մէջ, թարգմ. Ենովք Արմեն, երկրորդ տպագրութիւն, Կ. Պոլիս, տպարան Օ. Արզուման, Պ. Պալենց գրատան հրատարակութիւն, 1919։
 Ամերիկեան դեսպան Մր. Մօրկընթաուի յիշատակները եւ հայկական եղեռնին գաղտնիքները, թարգմ. Ենովք Արմէն, Կ. Պոլիս, Օ. Արզուման, 1919։
 Ամերիկյան դեսպան Հենրի Մորգենթաուի հուշերը և հայկական եղեռնի գաղտնիքները։ Ֆաքսիմիլային հրատարակություն, թարգմ. Ենովք Արմէն, Երևան, «Լույս», 1990։

Bibliografia 
 A Reference Guide to Modern Armenian Literature, 1500-1920: With an Introductory History, Wayne State University Press, 2000 - 714 pagine
 Vartan Matiossian, "Letters of Hrand Nazariantz to Yenovk Armen", Bazmavep : Hayagtakan banasirakan grakan handes, 164, 2006, pp. 312–413
 Vartan Matiossian, "Letters of Hrand Nazariantz to Yenovk Armen", Bazmavep : Hayagtakan banasirakan grakan handes, 165, 2007, pp. 323–380

Voci correlate 
 Letteratura armena
 Hrand Nazariantz
 Villaggio Nor Arax

Persone legate al genocidio armeno